Die Singapore Open 2016 im Badminton fanden vom 12. bis zum 17. April 2016 in Singapur statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 

  Chen Long (Viertelfinale)
  Lin Dan (Halbfinale)
  Kento Momota (zurückgezogen)
  Viktor Axelsen (2. Runde)
  Jan Ø. Jørgensen (1. Runde)
  Tian Houwei (Viertelfinale)
  Chou Tien-chen (1. Runde)
  Tommy Sugiarto (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Dameneinzel

Setzliste 

  Carolina Marín (Viertelfinale)
  Nozomi Okuhara (2. Runde)
  Ratchanok Intanon (Champion)
  Saina Nehwal (zurückgezogen)
  Wang Yihan (2. Runde)
  Sung Ji-hyun (Viertelfinale)
  Tai Tzu-ying (1. Runde)
  Akane Yamaguchi (Halbfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Herrendoppel

Setzliste 

  Lee Yong-dae / Yoo Yeon-seong (Halbfinale)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
  Chai Biao / Hong Wei (Viertelfinale)
  Fu Haifeng / Zhang Nan (Champion)
  Hiroyuki Endō / Kenichi Hayakawa (2. Runde)
  Kim Gi-jung / Kim Sa-rang (1. Runde)
  Ko Sung-hyun / Shin Baek-cheol (2. Runde)
  Liu Xiaolong / Qiu Zihan (zurückgezogen)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Damendoppel

Setzliste 

  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Finale)
  Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii (Champion)
  Jung Kyung-eun / Shin Seung-chan (Halbfinale)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (Halbfinale)
  Chang Ye-na / Lee So-hee (2. Runde)
  Tang Yuanting / Yu Yang (zurückgezogen)
  Eefje Muskens / Selena Piek (zurückgezogen)
  Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (Viertelfinale)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Mixed

Setzliste 

  Tontowi Ahmad / Liliyana Natsir (Halbfinale)
  Liu Cheng / Bao Yixin (2. Runde)
  Ko Sung-hyun / Kim Ha-na (Champion)
  Xu Chen / Ma Jin (Finale)
  Praveen Jordan / Debby Susanto (Viertelfinale)
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Viertelfinale)
  Lee Chun Hei / Chau Hoi Wah (1. Runde)
  Lu Kai / Huang Yaqiong (1. Runde)

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Endrunde

Weblinks 
 Singapore Open 2016

Badminton 2016
2016